A 2015. évi nyári universiadén az íjászatban összesen 10 versenyszámot rendeztek. Az íjászat versenyszámait június 4. és 8. között tartották.

Éremtáblázat

Férfi

Női

Vegyes

Jegyzetek

Források
 Honlap

2015. évi nyári universiade
Íjászat